DV peut faire référence à :
 Dagblaðið Vísir, un journal islandais
 DV, déficient visuel
 DV, le nombre 505 écrit en chiffres romains
 DV, Dei Verbum, une constitution apostolique
 DV, Digital Video, un format de vidéo ; le cinéma DV est un cinéma alternatif en digital vidéo
 le divehi ou maldivien, une langue indo-aryenne